Le mot glissière désigne différents objets :
 la liaison glissière, liaison ne permettant qu'une translation d'une pièce par rapport à une autre ;
 une glissière de sécurité ou garde-fou ;
 un jeu de toboggan : rampe inclinée sur laquelle on se laisse glisser ;
 une fermeture à glissière ;
 un bouton à glissière ou curseur, un bouton qui peut coulisser le long d’une glissière généralement graduée.
 certains auteurs de livres ou d’articles sur les armes parlent à tort de glissière pour désigner la culasse d’un pistolet automatique.

Références